Grumman F6F Hellcat – amerykański samolot pokładowy
 M18 Hellcat – amerykański niszczyciel czołgów
 Hellcat – postać komiksowa
 Hellcat Records – niezależna wytwórnia płytowa z siedzibą w Los Angeles